Стилиан (Stylianus, Στυλιανός) — имя

Известные носители:

 Стилиан Пафлагонский
 Стилиан (Харкианакис)

См. также 

 Стилианос
 Стилианос Паттакос
 Стилианос Малецас
 Стилианос Венетидис